Hohenau nom de famille de:
 Friedrich von Hohenau (1857–1914)
 Wilhelm von Hohenau (1854–1930)
 Wilhelm von Hohenau (1884–1957)

Toponymie 
Allemagne:
 Hohenau (Bavière), une commune d'Allemagne

Autriche:
 Hohenau an der March
 Hohenau an der Raab
 Hohenau (Dechantskirchen)
 Hohenau (Dobersberg)

 District au Paraguay:
 Hohenau (Paraguay)